Lacombe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Aude
 Lacombe – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Alberta
 Lacombe – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana, w parafii St. Tammany